Nicole Berger (1935-1967), actrice française ;
  (2003-), actrice, mannequin et pianiste américaine.